Lenski ist der Familienname folgender Personen:

 Arno von Lenski (1893–1986), deutscher General der Wehrmacht und der NVA
 Frank Martin Lenski (* 1961), deutscher Vizeadmiral
 Franz von Lenski (1865–1942), preußischer Generalleutnant
 Franz Lenski (* 1985), deutscher Schauspieler
 Gerhard Lenski (Politiker) (1914–2006), deutscher Politiker (CDU), MdL Mecklenburg-Vorpommern
 Gerhard Lenski (1924–2015), US-amerikanischer Soziologe
 Hasso von Lenski (* 1942), deutscher Schauspieler
 Noel Emmanuel Lenski (* 1965), US-amerikanischer Althistoriker 
 Richard Lenski (* 1956), US-amerikanischer Biologe

Lenski steht für:

 Olga Lenski, fiktive Figur aus der Krimireihe Polizeiruf 110, siehe Polizeiruf 110 (Świecko)

Siehe auch:
 Lensky
 Lenskiy